Tête de femme, peint par Eugène Delacroix en 1823 ;
 Tête de femme, peint par Georges Braque en 1909 ;
 Tête de femme, peint par Alexej von Jawlensky en 1912.